Ridgeview ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgeview (Indiana)
 Ridgeview (South Dakota)
 Ridgeview (Tennessee)
 Ridgeview (Virginia)
 Ridgeview (Boone County, West Virginia)
 Ridgeview (Logan County, West Virginia)